Урсын-Немцевич — фамилия.
 Урсын-Немцевич, Станислав Францевич (?—1817) — российский государственный деятель.
 Урсын-Немцевич, Юлиан (1757—1841) — польский писатель, историк и общественный деятель.